Fiamme sul mare (Souls Adrift) – film del 1917 diretto da Harley Knoles
Fiamme sul mare (Shipmates) – film del 1931 diretto da Harry A. Pollard
Fiamme sul mare – film del 1947 diretto da Vittorio Cottafavi e Michał Waszyński